Hobbit (al dan niet met lidwoord ervoor: De hobbit of The Hobbit) kan verwijzen naar:
 Hobbit (Tolkien), lid van een fictief volk, ontsproten aan de fantasie van de Engelse schrijver J.R.R. Tolkien

Werken over hobbits 
 De Hobbit, de Nederlandse vertaling van The Hobbit, het eerste boek van J.R.R. Tolkien over hobbits
 The Hobbit (1977), een animatiefilm uit 1977, verfilming van Tolkiens boek
 The Hobbit (filmtrilogie), een filmtrilogie van Peter Jackson, verfilming van Tolkiens boek
 The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
 The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
 The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
 The Hobbit (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel

Overig 
 Floresmens (Homo floresiensis), prehistorische mensensoort die bij wijze van grap Hobbit genoemd wordt
 Hobbit (tijdschrift), een Nederlandstalig elektronicatijdschrift
 hobbit (eenheid), oude eenheid voor hoeveelheden graan, in Wales